Симби́рцев — русская фамилия. Женская форма Симбирцева.

Известные носители 
 Симбирцев, Андрей Семёнович (род. 1956) — российский биотехнолог.
 
 Симбирцев, Семён Александрович (1929—2018) — советский и российский патофизиолог.
 Симбирцев, Виталий Иванович (1935 — ?) — советский футболист.

Наименование 
«Симбирцев» — советский монитор проекта 1190 типа «Хасан».

См. также